Juana de Nápoles puede hacer referencia a:
 Juana I de Nápoles (Nápoles, 1327 - Muro Lucano, 12 de mayo de 1382)
 Juana II de Nápoles (Zara, 25 de junio de 1373 - Nápoles, 2 de febrero de 1435)

 Las dos figuras en los siglos siguientes se fusionaron a menudo en el imaginario popular napolitano, dando lugar a una serie de leyendas truculentas y morbosas sobre la figura voraz de la Reina Giovanna , una lujuriosa cazadora de hombres que, después de haber desahogado su deseos, utilizado para matarlos dejándolos caer en trampas mortales. 

 Juana de Trastámara (1454 - Nápoles, 9 de enero de 1517), reina consorte de Fernando I de Nápoles

 Juana de Aragón (Nápoles, 1478-1518), hija de Juana de Trastámara y Fernando I de Nápoles, reina consorte de Fernando II de Nápoles (quien, siendo hijo de Alfonso II de Nápoles a su vez hijo de Fernando I de Nápoles, era por tanto esposa sobrina)

 Juana de Castilla (Toledo, 6 de noviembre de 1479 - Tordesillas, 12 de abril de 1555), conocida como "Juana la Loca", hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y consorte de Felipe I de Castilla

Notas